«PAM» (сокр.  — букв. вспомогательный модуль полезной нагрузки) — американская модульная верхняя ступень ракеты-носителя, разгонный блок и платформа обеспечения спутников, разработки компании McDonnell Douglas (ныне — Boeing). PAM разработанный на основе твердотопливного ракетного двигателя (РДТТ) серии Star компании Thiokol.

PAM был использован на носителях космического назначения Delta, Titan и Space Shuttle для обеспечения вывода космических аппаратов с низкой околоземной орбиты (НОО) на геостационарную или геопереходную орбиту или в межпланетный полёт.

История создания

Конструкция

Модификации 
Всего было спроектированы и произведены следующие модификации разгонных блоков:
 PAM-A — модификация для ракета-носителя Атлас и Спейс шаттл, разработка прекращена;
 PAM-D — модификация, разработана с использованием ракетного двигателя Стар-48В;
 PAM-D2 — модификация, разработана с использованием ракетного двигателя Стар-63;
 PAM-S — специальная модификация для использования, в качестве, толчкового двигателя для автоматической межпланетной станции Улисс.

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 
 
 

Космонавтика США
Разгонные блоки
Ракетно-космическая техника Boeing
Ракетно-космическая техника McDonnell Douglas